

Бахчисарай — присілок, Туймазинський район, Башкортостан

Бахчисарай — місто, АР Крим, адміністративний центр Бахчисарайського району
 Бахчисарай — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Бахчисарай
 «Бахчисарай» — регіональний ландшафтний парк
 «Бахчисарай» — футбольний клуб

Див. також 
 Бахчесарай
 Бахча
 Сарай (значення)